Унитарный код (в англоязычной литературе unitary code, one-hot) — двоичный код фиксированной длины, содержащий только одну 1 — прямой унитарный код или только один 0 — обратный (инверсный) унитарный код. Длина кода определяется количеством кодируемых объектов, то есть каждому объекту соответствует отдельный разряд кода, а значение кода положением 1 или 0 в кодовом слове.

Пример:
Кодирование цифр 0-5.

Унитарное кодирование используется в схемотехнике, теории автоматов, нейронных сетях и других областях науки и техники, занимающихся передачей и преобразованием информации.

Теория кодирования